IESE est un sigle qui est utilisé par différentes entités : 
 IESE Business School : école de commerce située à Barcelone, en Espagne.
 Institut d'énergie et systèmes électriques : institut de recherche scientifique suisse basé à Yverdon-les-Bains.

Sigle de 4 caractères